Сан-Мигел-дас-Мисойнс:

 Сан-Мигел-дас-Мисойнс — развалины миссии в бразильской провинции Риу-Гранди-ду-Сул, в одноимённом муниципалитете.
 Сан-Мигел-дас-Мисойнс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.